Pescoço — uma parte da anatomia
Cólon — a maior porção do intestino grosso
Passo de montanha — um acidente geográfico
Colo (filme) — de Teresa Villaverde

Localidades

Estados Unidos 
Colo (Iowa)

Desambiguações de anatomia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos